gmina Rzgów (powiat koniński) – województwo wielkopolskie
 gmina Rzgów (powiat łódzki wschodni) – województwo łódzkie